David Mazzucchelli (n. 1960) – fumettista e illustratore statunitense
 Federico Mazzuchelli (1672-1746) – scrittore e diplomatico italiano
 Filippo Mazzuchelli (1736-1802) – erudito e accademico italiano
 Giammaria Mazzuchelli (1707-1765) – letterato ed erudito italiano
 Luigi Mazzuchelli (1776-1868) – militare dell'Impero austriaco
 Samuele Mazzuchelli (1806-1864) – missionario italiano

Pagine correlate 
Mazzucchelli